Tirano Banderas puede referirse a:

Obras 
 Tirano Banderas (1926), novela de Valle Inclán.
 Tirano Banderas (1993), película española dirigida por José Luis García Sánchez.
 Tirano Banderas, obra de teatro.

Véase también 
 Tirano _ Banderas, .